Душан Николић се може односити на:
 Душан Николић Стаја (1953–2018), југословенски и српски фудбалер и тренер
 Душан Николић Сима, (1938–1998), српски сликар
 Душан Николић, универзитетски професор